Желтоголовая трясогузка () — вид птиц из семейства трясогузковых.

Это стройная птица длиной от 15 до 17 см с длинным хвостом, размах крыльев составляет от 24 до 28 см. В целом похожа на жёлтую трясогузку. Птица гнездится летом в Сибири на влажных лугах и в тундре, а зимой они мигрируют в Южную Азию. Кладка состоит из 4—5 пятнистых яиц. Это насекомоядные птицы, живущие вблизи водоёмов.

Подвиды 
Выделяют два подвида:
 Motacilla citreola citreola
 Motacilla citreola calcarata

Примечания

Литература 
 Sálim Ali, Dillon Ripley, Handbook of the Birds of India and Pakistan, Delhi 1987, Vol. IX, S. 283ff

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Желтоголовая трясогузка

Трясогузки
Животные, описанные в 1776 году
Птицы Азии